Вулиця Генерала Грекова — вулиця у місті Глухові.
 Вулиця Генерала Грекова — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Генерала Грекова — вулиця у місті Львові.

Вулиці, названі на честь людей